Однополые браки в Новой Зеландии разрешены законом, принятым парламентом 17 апреля 2013 года и получившим 19 апреля королевскую санкцию (вступил в силу 19 августа 2013 года). До этого с апреля 2005 года однополые пары, как и разнополые, уже могли заключать гражданские союзы, отличающиеся от брака лишь невозможностью совместного усыновления детей. Закон о браке 1955 года является основным документом, регулирующим брачные отношения в стране, в нём не содержится ни разрешения, ни запрета однополых браков.

История

Куилтер против генерального прокурора 
Дело «Куилтер против генерального прокурора»  началось в 1996 году, когда трём парам женщин, находящимся в продолжительных отношениях, отказали в выдаче свидетельства о браке, основываясь на том, что в общем праве браком является союз мужчины и женщины. Дело было передано в  в мае 1996 года. Истцы утверждали, что, раз в законе 1955 года однополые браки не запрещены, а согласно  и Новозеландском законе о правах человека 1993 года дискриминация на основании сексуальной ориентации запрещена.

В Верховном суде обе стороны согласились с тем, что к моменту написания закона о браке однополые союзы ещё не принимались во внимание, однако, согласно биллям о правах, Новая Зеландия запрещает дискриминацию, и истцы могут заключить брак. Государственный ответчик цитировал пятую главу билля, где говорится о том, что свободы и права могут быть ограничены. Верховный суд заключил, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.

На решение была подана апелляция в , который подтвердил решение.

Джульет Джослин против Новой Зеландии 
Две пары, фигурировавшие в деле Куилтер, 30 ноября 1998 года подали на новозеландское правительство в Комитет по правам человека ООН, утверждая, что запрет нарушает конвенцию по правам человека, однако Комитет отклонил их требования 17 июля 2002 года.

Выборы 2005 года 
Во время  Хелен Кларк сообщила, что считает исключение однополых пар из закона о браке является дискриминацией, но отметила, что не собирается требовать изменения законодательства.

Корректирующий билль о браке 
В 2005 году член парламента от партии   внёс на рассмотрение Корректирующий билль о браке , который бы изменил определение брака как союза мужчины и женщины и отменил признание в Новой Зеландии однополых браков, заключённых за границей. Это действие было раскритиковано оппонентами легализации, в частности, прокурором как «слишком радикальное» и помечено им как .

Предложенный закон не прошёл первое чтение 7 декабря 2005 года с 47 голосами за и 73 против.

Поправка к определению брака 
 Основная статья: 

14 мая 2012 года Луиза Уолл, член парламента от лейбористской партии, внесла на рассмотрение , который позволил бы однополым парам заключать браки. Проект закона был предложен к обсуждению 30 мая 2012 года и прошёл все три чтения. Принят в третьем чтении голосованием (77 за, 44 против). Через четыре месяца после санкционирования генерал-губернатором  закон вступил в силу.

После оглашения результатов голосования члены парламента спонтанно запели любовную песню Покарэкарэ-ана.

Общественное мнение

Данные опросов

Кампании 
Кампания «Легализуем любовь»  была начата в августе 2011 года для содействия получения однополыми парами равных возможностей на брак и усыновление, в октябре того же года у здания парламента был организован протест. В декабре того же года бывшая генерал-губернатор  снялась в серии видеороликов кампании вместе с певицами ,  и , а также олимпийским чемпионом по плаванию . Комиссия по правам человека выпустила разъяснение, в котором говорилось, что церкви не будут обязаны женить однополые пары, если закон об их признании будет принят парламентом.

Оппозицию к однополым бракам представляет католическая церковь и некоторые члены партии  и общественной организации . В июне 2012 года председатель партии Боб Маккроски анонсировал открытие сайта «Защитим брак в Новой Зеландии» , перечисляющего причины против легализации однополых браков, который в первый же день прекратил обслуживание из-за DoS. Петиция против таких браков, подписанная 50 000 людьми, была передана в парламент в августе 2012 года перед первым чтением закона. В последние две недели перед третьим чтением закона несколько консервативных христианских организаций организовывали всенощные бдения, молясь о недопущении его принятия.

В марте 2013 года все молодёжные организации при парламентских партиях выразили поддержку законопроекту, включая молодёжное крыло партии «New Zealand First», чьи члены сообщили о том, что будут голосовать против закона.

Статистика 
Ниже приведены данные о количестве заключённых новозеландскими резидентами однополых браков и гражданских союзов:

См. также 
 Гражданские союзы в Новой Зеландии

Примечания

Ссылки 
 Marriage Equality New Zealand
 Protect Marriage 

Право Новой Зеландии
Новая Зеландия
ЛГБТ в Новой Зеландии